Trattinnickia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Trattinnickia ingår i familjen Burseraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kinesträdordningen
Trattinnickia